Municipio de Neosho puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Neosho (condado de Cherokee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cherokee.
 Municipio de Neosho (condado de Coffey, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Coffey.
 Municipio de Neosho (condado de Labette, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Labette.
 Municipio de Neosho (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Newton.